Tetramicra  — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные. 

Аббревиатура родового названия — Ttma.

Виды 
Список видов по данным The Plant List:
 Tetramicra bulbosa Mansf.		
 Tetramicra canaliculata (Aubl.) Urb.		
 Tetramicra elegans (Ham.) Cogn.		
 Tetramicra eulophiae (Rchb.f.) Rchb.f. ex Griseb.		
 Tetramicra malpighiarum J.A.Hern. & M.A.Díaz		
 Tetramicra montecristensis H.Dietr.		
 Tetramicra parviflora Lindl. ex Griseb.		
 Tetramicra pratensis (Rchb.f.) Rolfe		
 Tetramicra schoenina (Rchb.f.) Rolfe		
 Tetramicra schomburgkii (Rchb.f.) Rolfe		
 Tetramicra simplex Ames		
 Tetramicra tenera (A.Rich.) Rolfe		
 Tetramicra urbaniana Cogn.		
 Tetramicra zanonii Nir

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы